Die Liste der Städte in Belarus bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des osteuropäischen Staates Belarus.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in beiden Amtssprachen (Belarussisch und Russisch, jeweils in deutscher Transkription und in kyrillischer Schrift, bei den belarussischen Namen sind alternative Schreibweisen der Taraschkewiza in Klammern darunter angegeben), die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) vom 2009 und eine Berechnung für den 1. Januar 2017. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Woblasz), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Minsk besitzt einen Sonderstatus und gehört keiner Woblasz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Ministerium für Statistik und Analyse (englisch)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte von Belarus

Belarus